Tyger – album dei Tangerine Dream
 Tyger – singolo della stessa band
 Tyger – cortometraggio del 2006 diretto da Leyla Everaers